Пётр Алексе́евич Дани́лов:
 Данилов, Пётр Алексеевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Данилов, Пётр Алексеевич (1760—?) — русский вице-адмирал.